Hyperopisus bebe (del grec Hyper, excés; pisus, humitat) és una espècie de peix de la família mormyridae endèmica d'Egipte, Etiòpia i Sudan. Constitueix l'única espècie en el seu gènere, estant dividida a més en dues subespècies.

Es pot trobar en diversos sistemes hídrics al nord d'Àfrica, incloent el delta del riu Omo, els llacs Txad i Turkana, i les conques dels rius Senegal, Volta, Níger i Nil; cal indicar que habita junt amb el Cyphomyrus discorhynchus al llarg del riu Nil-Sudan.

Por arribar fins als 51 cm de longitud i s'alimenten de petits mol·luscs.

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació es pot indicar que d'acord amb la UICN, la majoria de les espècies d'aquest gènere poden catalogar-se en la categoria de «risc mínim (LC o LR/lc)».

Subespècies 
 Hyperopisus bebe bebe (Lacépède, 1803)
 Hyperopisus bebe occidentalis (Günther, 1866)

Filogènia

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 Hyperopisus, en Fishbase (Rainer Froese i Daniel Pauly, eds.)

Mormírids